Це стаття про сучасний навчальний заклад. Про історичну Златопільську гімназію — див. Златопільська чоловіча гімназія

Златопільська гімназія — середній навчальний заклад, що проводить набір учнів з 5-го класу.

Розташовується в пристосованому приміщенні колишнього дворянського пансіону Златопільської чоловічої гімназії.

Особистості 

 Златопільську гімназію закінчив Гурічев Андрій Вікторович — чемпіон світу з паверліфтингу, офіцер-розвідник, учасник АТО, який загинув 5 серпня 2015 року неподалік Горлівки.

Примітки

Джерела 
 Офіційний вебсайт Новомиргородської районної державної адміністрації

Новомиргород
Навчальні заклади, засновані 1998
Школи Новомиргородського району
засновані в Україні 1998